Jean Urruty peu se rapporter à :
Jean Urruty (-), un joueur français de pelote basque ;
Jean Urruty (1904-?), un écrivain mauricien.